Нодзоми — , означает «надежда».

 Нодзоми (Синкансэн) — самый быстрый маршрут в японской системе железных дорог «Синкансэн».
 Нодзоми (КА) — автоматическая межпланетная станция, направленная для исследования Марса в 1998 году.